Il singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Roger Federer era il campione uscente, ma è stato battuto in finale da Novak Đoković, con il punteggio di 4-6, 6-4, 2-6.

Teste di serie

 Roger Federer (finale)
 Novak Đoković (campione)
 Fernando González (primo turno)
 Marin Čilić (quarti)

  Radek Štěpánek (semifinali)
  Stanislas Wawrinka (quarti)
  James Blake (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Davidoff Swiss Indoors 2009
ATP World Tour 2009